Lee Smith peut désigner :
 Lee Smith (1944-), une écrivaine américaine ;
 Lee Smith (1957-), un joueur de baseball américain ;
 Lee Smith (1960-), un monteur de film américain ;
 Lee Smith (1986-), un joueur britannique de rugby à XIII et XV.